Michail Koekoesjkin (Russisch: Михаил Александрович Кукушкин) (Wolgograd, 26 december 1987) is een tennisser uit Kazachstan. Hij is professional sinds 2006. 

Koekoesjkin schreef in zijn carrière het enkelspeltoernooi van Sint-Petersburg in 2010 op zijn naam. Verder heeft hij in het enkelspel ook zeven challengers gewonnen. Zijn beste resultaat in het enkelspel op een grandslamtoernooi is het bereiken van de vierde ronde.

Palmares

Enkelspel

Resultaten grote toernooien

Enkelspel

Dubbelspel

Externe links 

Kazachs tennisser
Kazachs olympisch deelnemer